SS Minnetonka — назва двох лайнерів, збудованих у 1901 і 1924 роках, відповідно.

 SS Minnetonka (1901)
 SS Minnetonka (1924)